Стояние на реке Угре — может означать:
 Стояние на Угре — событие 1408 года
 Стояние на реке Угре — событие 1480 года
 Музей-диорама «Великое стояние на Угре»